

Ізабелюв — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Ізабелюв — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства